Název Bahenský potok má více vodních toků:

 Bahenský potok (přítok Hasinského potoka) – pravostranný přítok Hasinského potoka v okresech Mladá Boleslav, Nymburk a Jičín 
 Bahenský potok (přítok Lučického potoka) – levostranný přítok Lučického potoka v okrese Havlíčkův Brod
 Bahenský potok (přítok Opatovického potoka) – levostranný přítok Opatovického potoka v okrese Kutná Hora
 Bahenský potok (přítok Štefanovského potoka) – pravostranný přítok Štefanovského potoka na Slovensku v okresech Skalica a Senica